

Geografia
 Clermont-Ferrand – comune francese capoluogo del dipartimento del Puy-de-Dôme
 Aeroporto di Clermont-Ferrand Auvergne – aeroporto francese
 Cattedrale di Clermont-Ferrand – cattedrale francese
 Circuito di Clermont-Ferrand – circuito automobilistico francese
 Rete tranviaria di Clermont-Ferrand – sistema di trasporto pubblico francese
 Stazione di Clermont-Ferrand – stazione ferroviaria francese
 Cantone di Clermont-Ferrand-Centre – antica divisione amministrativa dell'arrondissement di Clermont-Ferrand
 Cantone di Clermont-Ferrand-Sud – antica divisione amministrativa dell'arrondissement di Clermont-Ferrand
 Punta Ferrand – montagna delle Alpi del Moncenisio nelle Alpi Cozie

Persone
 Adèle Ferrand (1817-1848) – pittore francese
 André Ferrand (1936) – politico francese
 Antoine-François-Claude Ferrand (1751-1825) – politico e scrittore francese
 Élisabeth Ferrand (1700-1752) – salottiera e filosofa francese
 Jacqueline Ferrand (1918-2014) – matematica francese
 Jean Ferrand (... – 1990) – hockeista su ghiaccio e dirigente sportivo francese
 Jean-Michel Ferrand (1942) – politico francese
 Pauline Ferrand-Prévot (1992) – ciclista su strada, mountain biker e ciclocrossista francese
 Richard Ferrand (1962) – politico francese
 Vaea Ferrand (1994) – modella francese

Altro
 Clermont-Ferrand Challenger – torneo professionistico di tennis